Ricky ist ein Vorname und die Kurzform des männlichen Vornamens Ricardo oder der weiblichen Variante Ricarda.

Namensträger 
 Ricky (* 1978), Sängerin der deutschen Pop-Rap-Band Tic Tac Toe, siehe Ricarda Wältken 
 Ricky Bruch (1946–2011), schwedischer Leichtathlet, Schauspieler und Autor
 Ricky Gervais (* 1961), britischer Comedian und Autor
 Ricky Harris (* 1962), Ex-Moderator der Talkshow Ricky!
 Ricky Harris (1962–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Ricky King (* 1946), deutscher Gitarrist
 Ricky Martin (* 1971), puerto-ricanischer Pop-Sänger
 Ricky Nelson (1940–1985), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Ricky Shayne (* 1944), französischer Schlagersänger
 Ricky Steamboat (* 1953), US-amerikanischer Wrestler
 Ricky Valance (1936–2020), britischer Popsänger
 Ricky Yang (* 1972), indonesischer Poolbillardspieler

Siehe auch 
 Rick (Vorname)
 Říčky

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname